Боада ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 30,20 км². Население — 321 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 58 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки